Sebastiano – prenome maschile italiano
 Sebastiano (m. 378) – militare romano, morto nella battaglia di Adrianopoli durante la Guerra gotica
 Sebastiano (m. 413) – usurpatore romano
 Sebastiano (m. 450 circa) – generale dell'Impero romano d'Occidente
 Sebastiano (fl. 476-484) – funzionario dell'Impero romano d'Oriente durante il regno dell'imperatore Zenone

Pagine correlate 
 San Sebastiano (disambigua)